McLellan ist der Familienname folgender Personen:

 Anne McLellan (* 1950), kanadische Politikerin
 David McLellan (* 1970), schottischer Snookerspieler
 Diana McLellan († 2014), US-amerikanische Journalistin

 Ken McLellan (* 1963), englischer Musiker der nationalen Szene
 Sally McLellan (* 1986), australische Leichtathletin, siehe Sally Pearson
 Silas McLellan (1897–1974), kanadischer Marathonläufer
 Todd McLellan (* 1967), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 William H. McLellan (1832–1912), US-amerikanischer Politiker
 Zoe McLellan (* 1974), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 McLellan-Sweat Mansion, ein historisches Haus des NRHP in Portland, im US-Bundesstaat Maine
 McLelan
 McClellan